Banyak kan syfta på:

 Banyak – ett vattendrag i Östra regionen i Kamerun, se Ita (vattendrag i Kamerun)
 Banjak Islands – öar i Indonesien